«SCP-087» («Лестница») — компьютерная инди-игра в жанре Survival horror, основанная на статье из базы данных вымышленной организации «SCP Foundation».

Описание 
Игра начинается с того, что игрока в качестве подопытного сотрудника класса D с прожектором отправляют исследовать SCP-объект под номером 087 — лестницу, простирающуюся примерно на 634 пролёта или на 1902 метров вглубь. Никаких дверей или следов человеческого присутствия на пролётах нет; о том, насколько глубоко игрок спустился, можно определить лишь по номерам на стенах. Иногда можно услышать странные шаги или глубокое дыхание, доносящееся снизу; также периодически слышно слабое постукивание.

Спустя несколько этажей (их количество случайно) появляется чёрная тень, создавая эффект неожиданности, а немного позднее — ещё одна. Затем, несколько пролётов ниже, игрок встречает объект SCP-087-1, представляющий собой бледное лицо со словно бы полустёртыми чертами (при увеличении яркости экрана также можно увидеть тёмный длиннорукий силуэт). Если не обойти его по перилам, то по приближении оно протянет свои руки с длинными пальцами, и игра закончится.

Аномальные объекты и враги 
 SCP-087-1 — серый полупрозрачный силуэт с белым лицом без рта, носа и зрачков, огромными руками с длинными пальцами; главный антагонист игры. Интересно, что в оригинальной статье Фонда SCP, посвящённой этому объекту, никаких рук и силуэта не упоминается. При встрече с SCP-087-1, последний своими длинными пальцами ослепляет главного героя, на этом игра заканчивается.
 Чёрные тени — простые, ничем не примечательные тени. Никакого вреда не наносят. Поджидают игрока на лестничной площадке; иногда пробегают возле лестницы.

Примечания

Ссылки 
 SCP-087 на сайте CHIP . 
 SCP-087 на сайте Rock.Paper.Shotgun . 
 SCP-087 на сайте Killscreen . 
 Статья об SCP-087 на сайте The SCP Foundation (автор: Zaeyde) . 

Компьютерные игры 2012 года
Игры для Windows
Survival horror
Инди-игры
Игры на движке Unity
Компьютерные игры freeware
SCP Foundation